Pfannschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gottfried Pfannschmidt (1819–1887), deutscher Maler

 Ewald Pfannschmidt (1902–1984), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Friedrich Pfannschmidt (1864–1914), deutscher Bildhauer
 Joachim Pfannschmidt (Pastor) (1896–1945), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Joachim Pfannschmidt (* 1960), deutscher Chirurg
 Martin Eckart Pfannschmidt (1861–1947), deutscher Theologe und Heimatforscher
 Renata Pfannschmidt (1862–1939), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Pfannenschmidt